Ahorn kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Ahorn, Schweiz, berg i kantonen Luzern,

Tyskland 

 Ahorn, Baden-Württemberg – kommun i Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Ahorn, Bayern – kommun i Landkreis Coburg, Bayern, Oberfranken,

Österrike 

 Ahorn (kommun), Oberösterreich, Politischer Bezirk Rohrbach,